Ян Масальский:

 Масальский, Ян Казимир (? — после 1698) — судья городской волковысский.
 Масальский, Ян Николай (1728—1763) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.